Zdrobnienie imienia Gniewomir
 Gniewko, syn rybaka – polski serial telewizyjny
 ORP Gniewko – polski okręt ratowniczy, w służbie 1981–2007
 Gniewko – polski holownik, w służbie od 2020